Сиво́рицы:
 Сиворицы (аэродром) — спортивный аэродром в Гатчинском районе Ленинградской области
 село Никольское Гатчинского района Ленинградской области раньше называлось Сиворицами